Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1999 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mariaan de Swardt et David Adams battent Serena Williams et Max Mirnyi en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Caroline Vis Paul Haarhuis||align=center||| Manon Bollegraf Pablo Albano
|-
|2|| Anna Kournikova Mark Knowles||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson
|-
|3|| Rennae Stubbs Jim Grabb||align=center||| Serena Williams Max Mirnyi ()
|-
|4|| Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi||align=center||| Kimberly Po Donald Johnson
|-
|5|| Larisa Neiland Rick Leach||align=center||| Debbie Graham Ellis Ferreira
|-
|6|| Katrina Adams Leander Paes||align=center||| Els Callens Chris Haggard
|-
|7|| Elena Tatarkova Cyril Suk||align=center||| Mariaan de Swardt David Adams
|-
|8|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center||| Miriam Oremans Nicklas Kulti
|}

|-
|1|| Serena Williams Max Mirnyi||align=center|Finale|| Mariaan de Swardt David Adams
|-
|2|| Lisa McShea Todd Woodbridge||align=center||| Els Callens Chris Haggard
|-
|3|| Alicia Molik Joshua Eagle||align=center||| Elena Tatarkova Cyril Suk (7)
|-
|4|| Jelena Dokić Michael Tebbutt||align=center||| Nicole Pratt Kevin Ullyett
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1999
Tennis en janvier 1999